«Апте́чный ковбо́й» () — второй полнометражный фильм Гаса Ван Сента, обеспечивший кинорежиссёру международное признание. Фильм был высоко оценён критиками и завоевал несколько престижных наград, включая специальную премию Берлинского кинофестиваля 1990 года.

Сюжет 

Экранизация полубиографического романа Джеймса Фогла. История наркомана Боба и его «семьи», которые колесят по северо-западному побережью США и грабят аптеки ради очередной дозы.

В ролях 
 Мэтт Диллон — Боб
 Келли Линч — Дайан
 Джеймс Легро — Рик
 Хизер Грэм — Надин

К моменту выхода «Аптечного ковбоя» на экраны одноимённый роман Джеймса Фогла, по которому фильм снят, ещё не был опубликован, а его создатель находился в заключении за незаконное распространение наркотиков. Книга появилась в продаже в 1990 году, и на её обложке были изображены исполнители главных ролей Мэтт Диллон и Келли Линч.

Небольшую роль священника Тома в картине сыграл американский писатель-битник Уильям С. Берроуз; он же является автором дополнительных диалогов к фильму. Берроуз известен тем, что сам долгое время был зависим от разного рода наркотических веществ, что нашло отражение в его прозе.

Ссылки 
 «Аптечный ковбой» в Интернет-журнале Cineticle

Экранизации романов США
Фильмы-драмы США
Уильям Берроуз
Роуд-муви США
Криминальные драмы США
Фильмы США 1989 года
Фильмы по сценариям Гаса Ван Сента